Змиевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Змиевская волость (Оханский уезд) — в составе Пермской губернии, Оханский уезд
 Змиевская волость (Данковский уезд) — в составе Рязанской губернии, Данковский уезд
 Змиевская волость (Змиевский уезд) — в составе Харьковской губернии, Змиевский уезд